

Plaats
Oldenburg (Suriname), plantage in Suriname

Stad
Oldenburg (Nedersaksen), een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Oldenburg in Holstein, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Oldenburg (Indiana), een plaats in de VS

Gebied
Graafschap Oldenburg een voormalig graafschap in Noord-Duitsland
Groothertogdom Oldenburg een voormalig groothertogdom in Noord-Duitsland
Hertogdom Oldenburg een voormalig hertogdom in Noord-Duitsland
Landkreis Oldenburg, een district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Vrijstaat Oldenburg, een voormalige vrijstaat in Noord-Duitsland

Personen
Claes Oldenburg (1929–2022), Zweeds-Amerikaans popart-kunstenaar
Henry Oldenburg (1619-1677), Duits natuurfilosoof en diplomaat en een van de oprichters van de Britse Royal Society
Huis Oldenburg, een Noord-Europees vorstenhuis